People’s Party (engl. für Volkspartei) steht für:

 People’s Party, offizieller Name der Populist Party, Partei in den Vereinigten Staaten (spätes 19. Jahrhundert)
 People’s Party (20. Jahrhundert), Partei in den Vereinigten Staaten (Mitte des 20. Jahrhunderts)
 People’s Party (Malawi), Partei in Malawi

Siehe auch:
 People’s Action Party
 People’s Democratic Party
 People’s Progress Party
 People’s Progressive Party